Петко Рачов Славейков е изтъкнат български поет, публицист, фолклорист и политик, неговото име носят:

 Петко Славейков, село в Област Габрово, България;
 Петко Славейков, квартал на град Бургас, България;
 „Петко Славейков“, площад в София, България;
 „Петко Славейков“, площад във Варна, България;
 Национална литературна награда „Петко Р. Славейков“, учредена през 1972 г. от Колегиума на Министерството на народната просвета.